

Patronyme 
Ameline est un nom de famille (matronyme) français, répandu dans le nord-ouest de la France, principalement en Normandie (notamment dans le Calvados) et dans l'est de Bretagne historique. Il est notamment porté par : 

 Maud Ameline, scénariste française ;
 Maxime Ameline (né en 1970), poète russe, traducteur, critique littéraire et éditeur ; 
 Nicole Ameline (né en 1952), femme politique française ; 
 Olivier-François Ameline (1862-1935), homme politique conservateur français.

Lien externe 
 

Patronyme normand